Het seizoen 1968/69 van de Belgische Tweede Klasse ging van start in september 1968 en eindigde in mei 1969. De competitie werd gewonnen door AS Oostende KM.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Olympic Club de Charleroi 
 R. Antwerp FC

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde Klasse:
 KFC Turnhout (kampioen in Derde Klasse A)
 Cercle Brugge (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 AS Oostende KM (kampioen)
 R. Crossing Club Molenbeek (vice kampioen)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Herentals 
 RFC Seraing

Eindstand

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2